Vitória de Santo Antão (gemeente), een gemeente in de Braziliaanse deelstaat Pernambuco
 Vitória de Santo Antão (microregio), een microregio in de Braziliaanse deelstaat Pernambuco